Qiu (邱), een Han-Chinese achternaam en in hanyu pinyin als "qiū"
Qiu (秋), een Han-Chinese achternaam en in hanyu pinyin als "qiū"
Qiu (裘), een Han-Chinese achternaam en in hanyu pinyin als "qiú"
Qiu (仇), een Han-Chinese achternaam en in hanyu pinyin als "qiú"